Table des caractères Unicode U+0250 à U+02AF (592 à 685 en décimal).

Latin étendu – alphabet phonétique international (Unicode 1.1 à 4.0) 
Utilisés pour étendre l’alphabet phonétique international (API) et la transcription latine de certaines langues (notamment africaines).

Table des 96 caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 4.0

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
  IPA Extensions, table sur le site Unicode

00025